

Geografia 
 Eps – comune del dipartimento del Passo di Calais (Francia)

Sigle 
 Earnings per share – utili per azione, in finanza
 Electrical Power System – sottosistema dedicato all'alimentazione elettrica delle unità a bordo di un satellite artificiale
 Electric Power Steering – servosterzo elettrico ad assistenza variabile in funzione della velocità
 Electromagnetic Parking System – sensore di parcheggio elettromagnetico
 Emergency power system – sistema distributivo (elettrico) di emergenza
 Ente di promozione sportiva – Associazione per la promozione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative.
 European Political Science – rivista dell'European Consortium for Political Research
 European Physical Society, Società europea di fisica – federazione delle società di fisica nazionali delle nazioni europee, tra cui la Società italiana di fisica

Informatica 
 Encapsulated PostScript – formato file
 Epsilon di macchina – L'errore massimo che può essere commesso nell'approssimazione nell'aritmetica in virgola mobile

Medicina 
 Encefalopatia Porto-Sistemica, detta anche Encefalopatia epatica

Chimica 
 EPS – Polistirene Espanso Sinterizzato comunemente chiamato polistirolo espanso